Анабар:

Россия 
 Анабар — река в Якутии
 Анабар — строящаяся автомобильная дорога регионального значения по маршруту Ленск — Удачный — Оленёк — Юрюнг-Хая.
 Анабар — российский самоходный прибор гидроакустических помех МГ-14

Науру 
 Анабар — избирательный округ в Науру
 Анабар — административный округ в Науру
 Анабар — группа озёр на севере острова Науру